Asso peut désigner :
 Asso, ville d'Italie,
 le syndicat ASSO,
 Asso, film italien réalisé par Franco Castellano et Giuseppe Moccia sorti en 1981
 le Narcisse d'Asso, une plante,
 une abréviation du mot "association",
 les administrations de sécurité sociale en France,
 une Borne Wi-Fi.

ou un patronyme :
 Bernard Asso,
 Pierre Asso (1904-1974) est un acteur français,
 Raymond Asso (1901-1968) est un parolier français,
 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Rio (1742-1814) : naturaliste, juriste et historien espagnol,
 Aurore Asso, championne française d'apnée.